Solothurnisches Wochenblatt steht für:
 Solothurnerisches Wochenblatt, ab 1793 Solothurnisches Wochenblatt, Wochenzeitung (1788–1794)
 Solothurnisches Wochenblatt (1803), Wochenzeitung (1803–1834)